Guile – personaggio della serie di videogiochi Street Fighter
 Guile – personaggio della serie di videogiochi Chrono Cross
 Guile Island – isola dell'Antartide
 GNU Guile – interprete per il linguaggio Scheme distribuito nella forma di libreria
 Melanie Guile – scrittrice australiana